Азери́ (азари, адари, , āḏarī ,  (al-āḏarīya)) — вымерший иранский язык Атропатены (современная территория Иранского Азербайджана и юго-востока Азербайджанской Республики), бывший распространённым в регионе до его тюркизации и вытеснения азербайджанским тюркским языком. 

Об азери имеются свидетельства арабских географов X—XII веков, описывающих Атропатену. Как о языке значительной части населения Атропатены, говорил аль-Масуди. О нём сообщают Ибн Хаукаль, Якут аль-Хамави, аль-Балазури и другие арабские авторы.

Первые исследования 
Об азери вспомнили только в XX веке, после выхода в свет бестселлера Ахмеда Кесреви (1890—1946) «Азери, или древний язык Азербайджана» () в Тегеране в 1926 году. Заслуга Кесреви огромна, он впервые выявил материалы языка азери, распространённого в Атропатене в Средние века, и доказал его иранский характер.

Позже революция в иранистике свершилась благодаря выходу в свет работы талантливейшего ираниста, талышеведа Бориса Всеволодовича Миллера «К вопросу о языке населения Азербайджана до отуречения этой области» в Москве в 1930 году, который доказал самые близкие связи талышского языка и языка азери. Позднее обновлённый вариант этой статьи («Талышский язык и язык азери») вошёл в ставшую шедевром иранистики книгу Миллера «Талышский язык».

Характеристики языка 
Был распространён на территории юга современного Азербайджана, в частности на территориях, населённых талышами, которые являются потомками древнего ираноязычного населения края, и на северо-западных провинциях Ирана: Ардебиль, Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан и Зенджан (их называют Иранским Азербайджаном).

Существовал предположительно вплоть до XVII века, был вытеснен азербайджанским языком тюркского происхождения. Считается, что азери был не единым языком, а объединял группу диалектов, распространённых на указанной территории. Начиная с XI века, количество говоривших на азери начало сокращаться, что объясняется постепенной тюркизацией Иранского Азербайджана. В настоящее время на иранских диалектах до сих пор разговаривают в нескольких лингвистических энклавах в Иранском Азербайджане. Некоторые исследователи считают, что эти диалекты являются прямым продолжением древних языков азери, а другие авторы считают, что древние языки азери полностью исчезли.

Благодаря трудам иранских ученых стало известно, что кроме талышского языка в областях Иранского Азербайджана распространены очень близкие (чуть ли не идентичные) талышскому языку диалекты — тати, харзани, такестани, халхали и другие, которые, как и талышский язык, можно считать потомками мидийского языка и азери. Таким образом, совершенно очевидно, что диалекты близкие к азери и современному талышскому языку, были широко распространены на территории Азербайджана.

По мнению филолога Людвига Пауля, азери, наряду с родственными — языком зазаки и талышским языком, составляет самую северную группу западных диалектов иранских языков.

Существовало предположение, что иранские слова попали в азербайджанский тюркский из азери, но поздние исследования показали, что большинство из них являются заимствованиями из персидского языка. Азери на самом деле не имел существенного влияния на азербайджанский язык.

На языке азери писал стихи основатель суфийско-дервишского ордена Сефевие и родоначальник династии Сефевидов Сефи ад-Дин. Язык азери четверостиший шейха Сефи ад-Дина был изучен Б. В. Миллером, который в ходе исследований сделал вывод, что диалект ардебильцев и Ардебильского района является языком предков современных талышей, но уже I половины XIV века. Также Миллер делает вывод, что язык азери является родным языком шейха Сефи ад-Дина, а турецкому, персидскому и арабскому он обучился у учителя.

Изучение лексических параллелей языка азери XIV века по стихотворениям Механа Кашфи также показывает сильную связь с талышским языком.

Примечания

Литература 
 Миллер Б. В. О языке населения Азербайджана до отуречения этой области. М., 1930.
 Миллер Б. В. Талышский язык и язык азери . М., 1953.
 Henning B.W. The Ancient Language of Azerbaijan. London, 1954.
 Yarshater E. Azari or the Ancient language of Azerbaijan. Meryland, 1993.
 Yarshater E. AZERBAIJAN vii. The Iranian Language of Azerbaijan  // Encyclopædia Iranica, Vol. III/2, 1987.
 Гусейнзаде М. Г., Мамедов А. А. Талыши: история и культура. Хрестоматия. М., 2009.

Ссылки 
 Г. С. Асатрян. Заметки об азари — исчезнувшем языке Азарбайджана 
 http://www.azargoshnasp.net/languages/Azari/azarimain.htm
 Azapadegan Research Institute for Iranian cultures and civilization (includes research articles on Adhari)
 А. Мамедов, к.ф.н. Талыши как носители древнего языка Азербайджана 

Иранские языки
Средневековые языки
Талышский язык
История Талыша
Каспийские языки